Mamon může být:
 Mamon – výraz pro bohatství, majetek, také jméno souvisejícího démona
 Mamon (český seriál) – český televizní seriál z roku 2015, natočený podle norského seriálu
 Mamon (norský seriál) – norský televizní seriál vysílaný od roku 2014